Kassation (von spätlateinisch cassare ‚vernichten‘, ‚ungültig machen‘) steht für:
 Kassation (Archiv), die Vernichtung von Unterlagen
 Kassation (Militär), Militärstrafe für Offiziere
 Kassation (Rechtsbehelf), ein Rechtsbehelf 
 Kassatorische Entscheidung, die Aufhebung einer Gerichtsentscheidung 

Kassation (Wortherkunft unklar) steht außerdem für:
  Kassation (Musik), eine musikalische Gattung

Siehe auch:
 Kassationshof (verschiedene Kassationsgerichte)
 Kassatorische Wirkung
 Kassatorische Klausel (Verwirkungsklausel)
 Verwirkungsklausel (Erbrecht)